Ballico puede referirse a:
El nombre común de la planta Avena fatua.
El nombre común de la planta Elytrigia repens.
El nombre común de la planta Lolium perenne.
El nombre común de la planta Lolium temulentum.
El nombre común de la planta '''''Plantago major